Sveti Peter je lahko:

Svetnik 

 Peter, apostol
 Peter Celestin
 Peter Chanel
 Peter Kanizij
 Peter Klaver
 Peter Nolasko

Naselje 

 Sveti Peter, Občina Piran
 Sveti Peter pod Svetimi Gorami, nekdanje ime Bistrice ob Sotli
 Sveti Peter v Lesu/Teurnia, Avstrija (Koroška)
 Šempeter (razločitev)
 Sveti Petar (razločitev)